Лобо́тка, ранее также Слобо́дка (, на письме ранее также Lobodka и Slobotka) — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку . 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на берегу ручья Мустоя, впадающего в залив Вярска, в 37 километрах от уездного центра — города Выру. На другом берегу ручья расположен волостной центр — посёлок Вярска. Высота над уровнем моря — 45 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 64 человека, все — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Лоботка:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 мая 2020 года

История 
В письменных источниках 1510 (?) года упоминается в Слободе, 1563 года — Слободка (деревня), 1585 года — Слоботка, 1652 года — Слободка, 1686 года — Слободское, 1886 года — Lobodka, Lóbotka, 1903 года — Slobotka, Slobodka, 1904 года — Lobodka, Слобо́дка.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Слободка.

В середине XVIII века деревня принадлежала Печорскому монастырю и относилась к одноимённому уезду и региону. В XIX веке деревня входила в общину Вяйке-Рысна и относилась к приходу Вярска. С конца XVIII века Лоботка была волостным центром (1882 год — Слободская волость, 1903 год — Lobodka wald); в 1904 году центр был перенесён в церковную деревню Вярска, однако до 1922 года волость называлась Лоботка.

До подписания 2 февраля 1920 года Тартуского мирного договора деревня входила в состав Слободской волости Псковского уезда Псковской губернии РСФСР.

В 1939 году с Лоботкой была объединена деревня Мяэ-Лоботка (Mäe-Lobotka, с эст. — Горная Лоботка), затем позже — деревни Вана-Лоботка (Vana-Lobotka, с эст. — Старая Лоботка) и Вяйке-Лоботка (Väike-Lobotka, с эст. — Малая Лоботка).

В деревне работала одна из старейших в регионе школ, которая была основана в конце 1890-х годов. Место её нахождения с несколькими сохранившимися камнями фундамента занесено в Регистр культурного наследия Эстонии.

В период 1977–1997 годов Лоботка была поделена между деревней Трески и посёлком Вярска.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету